Papa Lúcio I (século III)
Lúcio de Cirene (celebrado ao dia 6 de maio)
Lúcio da Britânia — rei semi-lendário da Britânia
Ptolomeu e Lúcio, mártires cristãos

Desambiguação